Otto Falkenberg ist der Name folgender Personen:

* Otto Falkenberg (Segler) (1885–1977), norwegischer Segler
 Otto Falkenberg (Politiker) (1902–1985), deutscher Politiker (SED)